Вейккауслига 2003 () — 73-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул чемпиона смог защитить клуб «ХИК».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2003
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2003 году